Іл — декілька персонажів давньогрецької міфології
 Іл — адміністративно-територіальна одиниця Туреччини
 Іл — серія радянських та російських літаків КБ імені Ільюшина
 Карех-Ґуз-е-Іл (перс. قره‌گوز ایل‎) — село в Ірані.

Іл — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци

Див. також 
 Іль